Niemcy:
 Rodewald – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Nienburg (Weser)

Osoby:
 Heinrich Rodewald – niemiecki teolog
 Marion Rodewald – niemiecka hokeistka
 Dariusz Rodewald – Polak zwycięzca Rajdu Dakar